Pidhoriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist eine Ortsbezeichnung in der Ukraine:

 Pidhoriwka (Koselschtschyna), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna
 Pidhoriwka (Starobilsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk